

Клокочин — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Клокочин — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства